

Населені пункти та їхні частини

 Ґумениці — село в гміні Пешхниця Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ґумениці — село в гміні Поґожеля Гостинського повіту Великопольського воєводства
 Ґумениці — частина села Тушима в гміні Пшецлав Мелецького повіту Підкарпатського воєводства

Примітки